Pitirim Aleksandrovič Sorokin – sociologo russo naturalizzato statunitense
 Vladimir Georgievič Sorokin – scrittore, drammaturgo, pittore e sceneggiatore russo
 Classe Kapitan Sorokin – classe di navi rompighiaccio